een Italiaanse wielrenner, zie Massimo Donati (wielrenner)
 een Italiaanse voetballer, zie Massimo Donati (voetballer)